Лас Агилиљас има више значења:

 Лас Агилиљас (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лас Агилиљас, Ел Венадо (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Агилиљас (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Агилиљас (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Агилиљас (Пурисима дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Агилиљас (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Агилиљас (Истлавакан де лос Мембриљос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Агилиљас (Магдалена, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Агилиљас, Лос Гвајабос (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Агилиљас (Кваутинчан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лас Агилиљас (Зарагоза), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Агилиљас (Магдалена, Сонора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику